Weißenborn névvel a következő cikkek léteznek:

Települések
Weißenborn (Hessen) – település Hessenben
Weißenborn (Holzland) – település Türingiában
Weißenborn/Erzgeb. – település Szászországban

Személyek
Ingo Weißenborn – német tőrvívó